Тлакепаке има више значења:

 Тлакепаке, насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Општина Тлакепаке (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику